Фернандо Соррентино (; 8 ноября 1942, Буэнос-Айрес, Аргентина) — аргентинский писатель, журналист, литературный критик, филолог и преподаватель. Представитель магического реализма. Известен своими интервью с Хорхе Луисом Борхесом. Его работы переведены на английский, португальский, итальянский, немецкий, французский, финский, венгерский, польский, болгарский, китайский, вьетнамский, тамильский и русский языки.

Рассказы 
 La regresión zoológica, 1969
 Imperios y servidumbres, 1972
 El mejor de los mundos posibles, 1976
 En defensa propia, 1982
 El remedio para el rey ciego, 1984
 El rigor de las desdichas, 1994
 Per colpa del dottor Moreau ed altri racconti fantastici, 2006

Произведения 
 Costumbres de los muertos, 1996
 Sanitarios centenarios, 1979

Книги для детей 
 Cuentos del Mentiroso, 1978
 El Mentiroso entre guapos y compadritos, 1994
 La recompensa del príncipe, 1995
 Historias de María Sapa y Fortunato, 1995
 El Mentiroso contra las Avispas Imperiales, 1994
 La venganza del muerto, 1997
 El que se enoja, pierde, 1999
 Aventuras del capitán Bancalari, 1999
 Cuentos de don Jorge Sahlame, 2001
 El Viejo que Todo lo Sabe, 2001.

В 2006 году Фернандо Соррентино опубликовал сборник своих коротких рассказов под названием: «Per colpa del dottor Moreau ed altri racconti fantastici».

Ссылки 
 Страничка автора
 Биография Соррентино
 Несколько коротких историй Соррентино на итальянском
 Фернандо Соррентино. Фантастические рассказы. Часть первая. (пер. А. Скромницкий)

Писатели Аргентины
Испанские писатели
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели Аргентины
Писатели-фантасты Аргентины
Эссеисты Аргентины
Эссеисты по алфавиту